Colin McRae Rally (gra komputerowa)
 Colin McRae Rally (seria)

Zobacz też 
 Colin McRae